Borovnice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Borovnice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Borovnice, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Borovnice, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
Borovnice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina